Godfried van Bouillon, hertog van Neder-Lotharingen (1089-1100)
 Godfried IV van Thouars, burggraaf van Thouars (1151-1173)
 Godfried IV van Joinville, heer van Joinville (1184-1190)
 Godfried IV van Hohenlohe-Brauneck, graaf van Hohenlohe-Brauneck (1354-1368)